Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1998 прошёл в городе Камлупс (пров. Британская Колумбия, Канада) с 4 по 12 апреля 1998 года. Турнир прошёл в 40-й раз. Канада приняла мужской чемпионат мира в 14-й раз. В Камлупсе турнир прошёл впервые.

Чемпионом мира стала (в 25-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Швеции со счётом 7:4. Третье место заняла сборная Финляндии (впервые в своей истории завоевав какую-либо медаль чемпионата мира), победившая в матче за 3-е место сборную Шотландии со счётом 6:5.

Одновременно с мужским в Камлупсе проводился и .

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Канады (как сборная принимающей страны; в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель , скип Уэйн Мидо), сборная Швеции (как ), шесть европейских мужских сборных, занявших 1—7 места на чемпионате Европы 1997 года (кроме сборной Швеции), сборная США (вместе с Канадой представляющая Северную Америку), а также сборная Австралии (получившая квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 1997).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за 4-е место и выход в полуфинал плей-офф.

Тай-брейк 
  8 : 7

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Маркку Уусипаавалниеми (сборная Финляндии).

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

1998
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
1998 год в кёрлинге
Международные спортивные соревнования в Камлупсе
Чемпионаты мира в Канаде
Апрель 1998 года